

Geografia

Ollerton (Cheshire)
Ollerton (Nottinghamshire)
Ollerton (Shropshire)